J.P. Morgan – amerykański finansista i biznesmen
 JPMorgan Chase – holding finansowy